Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2017 – 24. edycja Letniego Grand Prix, która rozpoczęła się 14 lipca 2017 w Wiśle, a zakończyła 3 października 2017 w Klingenthal. Zaplanowanych zostało 10 konkursów, w tym 9 indywidualnych oraz jeden drużynowy mężczyzn. Nie zaplanowano konkursów drużynowych mieszanych. Tytułu sprzed roku bronił Maciej Kot.

Ostateczny kalendarz Letniego Grand Prix 2017 został zatwierdzony w maju 2017 roku podczas kongresu FIS w Portorožu.

Zaplanowany na 10 września 2017 roku konkurs w Czajkowskim z powodu niekorzystnych prognoz atmosferycznych został przeniesiony z dużej (HS140) na normalną skocznię (HS102).

W cyklu zwyciężył reprezentant Polski Dawid Kubacki, wygrywając we wszystkich pięciu konkursach indywidualnych, w których brał udział. Kolejne miejsca w klasyfikacji generalnej zajęli Słoweniec Anže Lanišek i Japończyk Junshirō Kobayashi

Zwycięzcy

Kalendarz i wyniki

Skocznie 
W tabeli podano oficjalne letnie rekordy skoczni obowiązujące przed rozpoczęciem Letniego Grand Prix 2017 lub ustanowione w trakcie jego trwania (wyróżnione wytłuszczeniem).

Statystyki indywidualne

Konkursy drużynowe

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna 
Stan po zakończeniu LGP 2017

Klasyfikacja drużynowa 
Stan po zakończeniu LGP 2017

Zwycięzcy kwalifikacji do zawodów

Kwoty startowe 
Na podstawie Światowej Listy Rankingowej (WRL) wyznaczono następujące kwoty startowe dla poszczególnych krajów na dane periody LGP 2017. Kwota wyznacza maksymalną liczbę reprezentantów, którą dany kraj miał prawo wystawić w zawodach (nie dotyczy konkursów, których dany kraj był gospodarzem). Państwa, których nie podano w poniższej tabeli mogły wystawić do każdego konkursu co najwyżej dwóch skoczków.

Pierwszy period letni sezonu 2017/2018 będzie składał się z 5 konkursów indywidualnych rozgrywanych od 15 lipca do 27 sierpnia, natomiast drugi od 9 września do 3 października i w jego skład wejdą 4 konkursy.

Grupa narodowa 
Państwo będące gospodarzem zawodów może w swoim kraju raz w sezonie wystawić dodatkowo grupę krajową, składającą się z maksymalnie 6 skoczków.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia